

Patronyme 
 Georges Coulonges, écrivain et parolier
 Henri Coulonges, écrivain

Toponyme 
Coulonges est le nom de plusieurs communes françaises :

Lieu-dit 
Les étangs de Coulonges, dans la commune de Montignac-Lascaux, Dordogne.

Notes 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France